Die erste UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1950 in Paris, Frankreich, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis 

1950
Radsportveranstaltung 1950
Radsportwettbewerb in Paris